Corozal 2.ª Sección es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de Corozal 2.ª Sección se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 61 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Corozal 2.ª Sección tenía 168 habitantes, en 2010 la población era de 273 habitantes, y para 2020 habían 193 habitantes de los cuales 100 son del sexo masculino y 93 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas